Мадама:

 Мадама — то же что и мадам.
 Мадама — поселение в Нигере.
 Мадама — деревня в Палестине.

См. также 
 Вилла Мадама
 Палаццо Мадама